La Nogometna Premijer liga Bosne i Hercegovine 2007-2008, abbreviata in Premijer liga BiH 2007-2008, è stata l'ottava edizione del campionato della Bosnia Erzegovina ed è stata vinta dal , al suo primo titolo di Premijer.

Capocannoniere del torneo fu Darko Spalević () con 18 reti.

Formula 
Come nella stagione precedente le squadre partecipanti furono 16 e disputarono un girone di andata e ritorno per un totale di 30 partite con le ultime due retrocesse in Prva liga Federacija Bosne i Hercegovine o Prva liga Republike Srpske (a seconda della locazione).

Le squadre ammesse alle coppe europee furono quattro: La squadra campione disputò la UEFA Champions League 2008-2009, la seconda e la vincitrice della coppa nazionale la Coppa UEFA 2008-2009 e un'ulteriore squadra fu ammessa alla Coppa Intertoto 2008.

Squadre partecipanti

Classifica 

Legenda:
      Campione di Bosnia ed Erzegovina e qualificato alla UEFA Champions League 2008-2009
      Qualificato alla Coppa UEFA 2008-2009
      Qualificato alla Coppa Intertoto 2008
      Retrocesso in Prva liga Federacija Bosne i Hercegovine 2008-2009
      Retrocesso in Prva liga Republike Srpske 2008-2009

Note:
Tre punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.

Risultati 
 05.08.2007: Žepče - Željezničar 3-0 a tavolino (sul campo 1-0).

Marcatori

Note

Voci correlate 
 Campionato bosniaco di calcio
 Prva liga FBiH 2007-2008 e Prva liga RS 2007-2008
 Kup Bosne i Hercegovine 2007-2008

Collegamenti esterni 
 Scheda su RSSSF
 claudionicoletti.eu

Calcio nel 2007
Calcio nel 2008
2007-2008